Gorosito puede hacer referencia a:

Néstor Gorosito; exfutbolista, entrenador de fútbol.
El Gorosito; monumento al obrero petrolero en Caleta Olivia, Argentina.